Działki ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Działki (Brody), Dorf der Gmina Brody in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Działki (Kętrzyn), Weiler in der Gmina Kętrzyn in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Rastenburgsfelde, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Działki (Wiskitki), Dorf der Gmina Wiskitki in der Woiwodschaft Masowien